Millhouses (Barnsley) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Millhouses (Sheffield) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire